Helene kan vara:

Helene (måne) – en av Saturnus månar
Helene – en annan form på kvinnonamnet Helena, se Helena (namn)